Sörby kan syfta på:

 Sörby, Borgholms kommun – en småort i Borgholms kommun
 Sörby socken, Västergötland – en socken i Västergötland
 Sörby landskommun, Skaraborgs län – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
Sörby församling, Skara stift – en församling i Skara stift–2006
Sörby kyrka, Skara stift – en kyrkobyggnad som tillhör Floby församling och Skara stift
Sörby, Falköpings kommun – en kyrkby i Sörby socken, Västergötland 
 Sörby distrikt, Västergötland – ett distrikt i Falköpings kommun och Västra Götalands län 2016–
 Sörby socken, Skåne – en socken i Skåne
 Sörby landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Sörby församling, Lunds stift – en församling i Lunds stift 2016–
 Sörby kyrka, Lunds stift – en kyrka som tillhör Vinslövs församling
Sörby, Hässleholms kommun – en by i Hässleholms kommun
 Sörby distrikt, Skåne – ett distrikt i Hässleholms kommun och Skåne län 2016–
 Sörby socken, Östergötland – en socken i Vifolka härad –1791
 Sörby församling, Linköpings stift –  en församling i Linköpings stift –1791
Sörby, Linköpings kommun – en by i Linköpings kommun
Sörby säteri, Örtomta socken – i Örtomta socken, Östergötland
Sörby, Trelleborgs kommun – en småort i Trelleborgs kommun
Sörby, Örebro – en stadsdel i Örebro
Sörby, Norrbyås - en herrgård i Norrbyås socken, Närke
Sörby, Ronneby kommun – ett bostadsområde i Ronneby kommun
Sörby, Torsåker – en herrgård i Torsåkers socken, Gnesta kommun
Sörby, Fellingsbro (även kallat Sörbyholm), en herrgård i Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun

Se även 
 Söderby
 Sörbyn